Neustädter Moor steht für niedersächsische Naturschutzgebiete
 Neustädter Moor
 Neustädter Moor II
 Wiesengebiet Neustädter Moor 
 Neustädter Moor-Regenerationsgebiet